CVV Velocitas, een Nederlandse voetbalclub uit Breda
Velocitas 1897, een Nederlandse voetbalclub uit Groningen
SV Velocitas, een Nederlandse korfbalclub uit Leiderdorp